Nahuel y el Libro Mágico (Deutsch: Nahuel und Zauberbuch) ist ein chilenisch-brasilianischer Animationsfilm, welcher am 15. Juni 2020 auf dem Annecy International Animation Film Festival 2020 gezeigt wurde.

Inhalt 
Der junge Nahuel versucht, so gut er kann, seinem Vater, einem Fischer, zu helfen, hat jedoch große Angst vor dem Meer. Die beiden leben zusammen an einem Fischerdorf an einer Bucht und haben eine recht kühle und distanzierte Beziehung zueinander. Nahuel denkt, dass sein Vater von ihm wegen seiner Angst vor dem Meer enttäuscht sei. Irgendwann entdeckt Nahuel ein Buch, das ihm die Lösung seiner Probleme verspricht. Jedoch stellt sich heraus, dass das Buch magisch ist und vom ehrgeizigen Zauberer Kalku gesucht wird. Kalku trennt Nahel und seinen Vater während eines tobenden Sturmes voneinander. Für Nahuel beginnt daraufhin ein Abenteuer, das ihn durch seine tiefsten Ängste führt.

Prämisse 
Nahuel lebt mit seinem Vater in einem Fischerdorf, aber er hat eine tiefe Angst vor dem Meer. Eines Tages findet er ein Zauberbuch, das die Lösung für dieses Problem zu sein scheint, aber ein dunkler Zauberer verfolgt ihn und nimmt Nahuels Vater gefangen. Hier beginnt sein fantastisches Abenteuer: seinen Vater zu retten und gleichzeitig seine tiefsten Ängste zu überwinden.

Stimmen und Charaktere 
 Consuelo Pizarro als Nahuel, ein neugieriger, schüchterner und introvertierter 12-jähriger Titelprotagonist, der von Calfunao und Rorro gemobbt wurde, große Angst vor dem Meer hat, und er ist derjenige, der das Levisterio gestohlen hat, um seine Ängste zu zerstreuen, aber dann seine Vater wurde von Kalku entführt und die Suche beginnt, seinen Vater zu retten und seine Ängste zu überwinden.
 Muriel Benavides als Fresia, ein junger Mapucheaner Machi, der Nahuel Schutz bietet und ihm hilft, seinen Vater und möglicherweise seine Liebe zu finden.
 Marcelo Liapiz als Kalku, der Hauptantagonist des Films, ein Zauberer, der alle Krähen kontrolliert und Nahuels Vater entführt hat.
 Jorge Lillo als Antonio, er ist Nahuels Vater, der Fischer ist und zu Beginn des Films emotional unter dem Tod seiner Frau gelitten hat. Und er wurde von Kalku entführt, nachdem ein Sturm ihr Schiff zerstört hatte.
 Chon Chon, der koboldartige Händler in der Taverne, der mit Nahuel einen Deal mit einem Rätsel macht.
 Wächter, ein alter Zauberer, der in dem verlassenen Haus lebt.
 Rorro, Nahuels anderer Tyrann und Calfunaos Freund.
 und Don Simón, der Mann, der das Ei auf dem Markt kauft.
 Sandro Larenas als Elzaino, der Tavernenbesitzer.
 Sebastián Dupont Gallardo als Ruende, ein sprechender Wolf, der sich an Kalku rächen wollte. Es wurde auch geäußert als:
 Calfunao, der Tyrann von Nahuel.
 Vanesa Silva als Consuelo, Nahuels verstorbene Mutter und Ehefrau von Elzaino, der zu Beginn des Films stirbt und Minuten später, als Nahuel im Begriff war zu ertrinken, rettet sie ihn und ermutigt ihn, mutig zu sein.
 Raiquen, Ruendes Frau, die von Kalku verflucht wurde
 Huenchur, einer der Mapuche-Aasfresser, die Nahuel gerettet haben
 Sra Hilda, die alte Frau auf dem Markt.
 Sergio Schmied als Trauco, eine alte Kreatur, die Nahuels Hilfe braucht, um Kalku zu finden.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Produktion des Films beginnt 2015 mit Hilfe des brasilianischen Animationsstudios Levante Filmes und der anderen chilenischen Animationsstudios später für die nächsten Jahre wie Punkrobot Studio, das sie erstellt und den Oscar-prämierten Kurzfilm Bear Story produziert haben.

Im Juni wurde „Nahuel“ laut Variety an HBO in Osteuropa verkauft.

Am 1. Dezember gab El Mercurio bekannt, dass der offizielle Veröffentlichungstermin des Films in Chile der 20. Januar 2022 sein wird.

Auszeichnungen

Weblinks

Einzelnachweise 

Trickfilm
Filmtitel 2020